Во́лзький прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь річки Волга.

Волзький провулок — провулок у місті Києві.
 Волзький провулок — провулок у місті Одесі.

Волзький провулок — провулок у місті Волгограді.
 Волзький провулок — провулок у місті Самарі.
 Волзький провулок — провулок у місті Санкт-Петербурзі.

Провулки